Grubb est un patronyme porté notamment par :

 Davis Grubb (1919-1980), écrivain américain ;
 Freddie Grubb (1887-1949), coureur cycliste sur route britannique ;
 Ragna Grubb (1903-1961), architecte danoise.